Michel Morvan (1948-), linguiste étymologiste et bascologue français ;
Président Michel Morvan, navire de la SNCM construit en 2005, basé à Roscoff.